Устечко — название населённых пунктов:

Украина 
 Устечко — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Устечко — село в Кременецком районе Тернопольской области.